Kosovo Polje kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Kosovo Polje (ort), Republika Srpska,

Kosovo 

 Kosovo Polje, ort, 
 Kosovo Polje (slätt), 
 Kosovo Polje (kommun),